Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Спортинг» Хихон 41-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Спортинг» Хихон в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спортинг» Хихон  
 ФК «Спортинг» Хихон в сезоне 2015/16 на сайте soccerway.com

2015/2016
Спортинг Хихон